Светик:
 Светик (приток Великой) (Линенка) — река в Псковской области России, правый приток реки Великая.
 Светик (посёлок железнодорожной станции) — посёлок железнодорожной станции в Урдомском городском поселении Ленского района Архангельской области.
 Светик (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 Светик (фильм) — советский фильм 1989 года (последний фильм Натальи Кустинской) .